BNR peut faire référence à :
  ;
 Banca Naţională a României (en français, Banque nationale de Roumanie) ;
 Belaruskaya Narodnaya Respublika, un autre nom de la République populaire biélorusse ;
 BNR Nieuwsradio, une station de radio d'informations néerlandaise.